Cuore solitario (The Hasty Heart) – film del 1949 diretto da Vincent Sherman
 The Hasty Heart – film per la televisione del 1983 diretto da Martin M. Speer